Shmyr ist der Familienname folgender Personen:
 John Shmyr (* 1945), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul Shmyr (1946–2004), kanadischer Eishockeyspieler